

Localidades 

 Göhren (Parchim)
 Göhren (Rügen)
 Göhren (Turíngia)
Ou ainda:
 Göhren-Döhlen

Desambiguações de topônimos